Полк има више значења:
 Округ Полк (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Полк (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Полк (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Полк (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Полк (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Округ Полк (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Полк (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Полк (Орегон), је округ у америчкој савезној држави Орегон
 Округ Полк (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Округ Полк (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Округ Полк (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Округ Полк (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида
 Полк (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Полк (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Полк (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска

Особе 
 Џејмс К. Полк, амерички председник